Kolumbie je unitární stát, který se skládá z 32 departementů a jednoho distriktu hlavního města. Každý z departementů má svého guvernéra a sněm, kteří jsou voleni na období 4 let.

Reference

Externí odkazy 
 

 
Geografie Kolumbie
Kolumbie